Benbow peut désigner :

Toponyme 

 Benbow, census-designated place américaine située en Californie ;
 le Benbow, un cône volcanique du Vanuatu.

Personnalités 

 John Benbow (1653-1702) : officier de marine britannique.
 Charles Benbow (1947- ) : musicien américain.

Divers 
  : nom de trois navires baptisés en l'honneur de John Benbow, dont HMS Benbow (1913).
 Le Benbow Inn, hôtel américain situé à Garberville, en Californie.